

Куюки — село, Лаїшевський район, Татарстан
 Куюки — присілок, Малопургинський район, Удмуртія

Див. також 
 Чемошур-Куюк